Le Windows on the World, un restaurant qui se trouvait au sommet de la tour nord du World Trade Center, aujourd'hui détruit à la suite des attaques du .
 Windows on the World, un roman écrit par Frédéric Beigbeder et paru en 2003, qui relate les dernières heures de ce restaurant et de ses clients.
 Window of the World, un parc à thème chinois.